Мануель Ганаль (,  12 липня 1990, Блуденц) — австрійський хокеїст, нападник клубу Австрійської хокейної ліги «Клагенфурт». Гравець збірної команди Австрії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 2008 року виступами за команду «Дорнбірн». Влітку 2009 Мануель перейшов до «Ґрац 99-ерс» у складі якого відіграв шість сезонів. 

На правах вільного агента 23 березня 2015 Ганаль перейшов до команди «Клагенфурт».

Сезон 2018–19 Мануель провів у Фінляндії, де захищав кольори професійних команд «Лахті Пеліканс» та «Лукко». Наразі ж грає за клуб Австрійської хокейної ліги «Клагенфурт».

У складі національної збірної Австрії брав участь у чемпіонаті світу 2015 року.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

австрійські хокеїсти
Гравці збірної Австрії з хокею
Хокеїсти «Ґраца»
Хокеїсти «Пеліканс»
Хокеїсти «Лукко»
Хокеїсти «Клагенфурта»